Hogarth ist der Familienname folgender Personen:

 Burne Hogarth (1911–1996), US-amerikanischer Cartoonist
 Connie Hogarth (1926–2022), US-amerikanische Sozialaktivistin
 David George Hogarth (1862–1927), britischer Archäologe
 Hazel Hogarth (1883–1940), englische Badmintonspielerin
 Kevin John Hogarth (* 1934), australischer Boxer
 Ryan Hogarth (* 1992), schottischer Dartspieler
 Samuel Hogarth, englischer Dirigent, Komponist und Pianist
 Steve Hogarth (* 1959), englischer Musiker
 William Hogarth (1697–1764), englischer Maler

Sonstiges
 (12613) Hogarth, Asteroid des Hauptgürtels
 Hogarth Club, im April 1858 von Mitgliedern der 1853 auseinandergebrochenen Künstlergruppe der Präraffaeliten in London gegründet
 Hogarth Press, Verlag, der 1917 von Leonard und Virginia Woolf gegründet wurde